Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 203001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 3 listopada 1999 do 15 października 2003. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

203001-203100

203101-203200

203201-203300

203301-203400

203401-203500

203501-203600

203601-203700

203701-203800

203801-203900

203901-204000

Przypisy 

Lista planetoid 203001-204000